Saskatchewan Scotties Tournament of Hearts 2013 – prowincjonalne mistrzostwa Saskatchewanu kobiet w curlingu, eliminacje do Scotties Tournament of Hearts 2013.

Turniej finałowy odbył się w dniach 23-27 stycznia 2013 w Balgonie, na lodowisku Balgonie Stardome. 

Po tytuły mistrzowskie sięgnęła drużyna Jill Shumay, która w finale pokonała Stefanie Lawton. Podczas Tournament of Hearts 2013 reprezentacja prowincji wygrała 6 z 11 meczów i zajęła 5. miejsce nie kwalifikując się do fazy finałowej.



Kwalifikacje

Drużyny

Round Robin

Sesja 1. 
23 stycznia 2013; 14:00

Sesja 2. 
23 stycznia 2013; 19:30

Sesja 3. 
24 stycznia 2013; 14:00

Sesja 4. 
24 stycznia 2013; 19:30

Sesja 5. 
25 stycznia 2013; 10:00

Sesja 6. 
25 stycznia 2013; 14:30

Sesja 7. 
25 stycznia 2013; 19:30

Sesja 8. 
26 stycznia 2013; 9:00

Play-off

Tie-breaker 
26 stycznia 2013; 13:30

26 stycznia 2013; 17:30

A1-B1 
26 stycznia 2013; 19:30

A2-B2 
26 stycznia 2013; 19:30

Półfinał 
27 stycznia 2013; 13:00

Finał 
27 stycznia 2013; 17:00

Zobacz też 
 Scotties Tournament of Hearts 2013
 Sezon 2012/2013 w curlingu

Bibliografia 
 Oficjalna strona internetowa 2013 SaskPower Scotties Tournament of Hearts 

2013
2013 w curlingu